Lleó (en llatí Leo o Leon, en grec antic ) fou un polític atenenc del partit favorable a Roma.

L'any 192 aC va acusar a Apol·lodor de Susiana de fomentar la revolta contra Roma i a favor d'Antíoc III el Gran, i va aconseguir que fos enviat a l'exili.

Probablement és el mateix personatge que un Lleó fill d'Icèsies que el 189 aC es va presentar davant el senat romà per donar suport a la petició de pau de la Lliga Etòlia, del que parla Titus Livi.

Referències

Vegeu també 
 Damis d'Atenes

Lleo (politic)
Polítics de l'antiga Atenes